Григор Карапетян:
* Карапетян, Григор Сергеевич (1933—2021) — советский армянский инженер-кибернетик, организатор радиотехнического производства.
 Карапетян, Григор (род. 1970) — армянский футболист.

Примечания